Geografia
 Baar – gmina w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech
 Baar – gmina w Bawarii w Niemczech
 Baar-Ebenhausen – gmina w Bawarii w Niemczech
 Baar – miasto w Szwajcarii
 Księstwo Bar –  dawne księstwo znajdujące się na terytorium dzisiejszej Lotaryngii

 Osoby
 Tim Baar (1912–1977) – amerykański specjalista od efektów specjalnych
 Roland Baar (ur. 1965) – niemiecki wioślarz
 Kamilla Baar-Kochańska (ur. 1979) – polska aktorka
 Lída Baarová (1914–2000) – czeska aktorka